Hensley kan som auktorsförkortning betyda:

 Dannie A. Hensley
 Max Hensley

Robotskapade auktorsförkortningar